История александрийских патриархов — основной источник по истории Коптской православной церкви. Написана на арабском языке на основе арабских, коптских и греческих текстов, была начата  во второй половине X века. Работа была продолжена епископом Михаилом Тиннисским в XI веке на коптском языке и была доведена до 1046 года, затем Мавхубом ибн Мансуром ибн Муфарригом и патриархом Марком III. Усилиями дальнейших продолжателей она была доведена до 1923 года.

Первая часть Истории, известная как Тарик Батарикат аль-Каниса аль-Мисрийя была переведена на английский язык Бэйзилом Эветтсом, остальное — . Биографии, относящиеся к самому раннему периоду, вероятно, основаны на сведениях из труда Евсевия Кесарийского и коптской традиции. Начиная с VI века они становятся длиннее и часто производят впечатление основанных на свидетельствах современников. История содержит рассказы очевидцев об арабском завоевании Египта, свержении последнего омейядского халифа Марвана II, а также о чудесном перемещении горы  Симоном Дубильщиком.

Латинский перевод Истории в 1713 году издал Евсевий Ренодо.

Издания и переводы 
 
 
 
  Parts are available online (see below).

Ссылки 
 Перевод Б. Эветта онлайн:  на сайте Tertullian Project:
 Предисловие к онлайновому изданию
 Предисловие переводчика
 Часть 1 — От Св. Марка до Феонаса (300 г.)
 Часть 2 — От Петра I до Вениамина I (661 г.)
 Часть 3 — От Агафона до Михаила I (766 г.)
 Часть 4 — От Мены I до Иосифа (849 г.)
 Продолжение:
 Часть 5 — От Хаеля II до Шенути I (880 г.)
 Часть 6 — От Хаеля III до Шенути II (1066 г.)
 Часть 7 — От Христодулуса до Михаила IV (1102 г.)
 Часть 8 — От Макария II до Иоанна V (1167 г.)
 Часть 9 — От Марка III до Иоанна VI (1216 г.)
 Часть 10 — От Кирилла III до Кирилла V (1894 г.)
 Часть 11 — Кирилл ибн Лаклак, часть 1
 Часть 12 — Кирилл ибн Лаклак, часть 2

Коптская православная церковь
Патриархи Александрийские